Беларусбанк — Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2020 (30-й чемпионат Беларуси по футболу) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2020-го года в Высшей лиге.

Турнир стартовал ещё в марте, раньше, чем в предыдущих сезонах. Несмотря на пандемию коронавируса, остановившую турниры практически во всём мире, чемпионат Белоруссии продолжался в обычном режиме, только отдельные матчи были перенесены из-за вспышек в командах. Также матчи переносились решением Белорусской федерации футбола накануне президентских выборов и во время акций протеста в стране из-за «форс-мажорных обстоятельств».

Турнир отличался упорной борьбой за призовые места, которая велась с начала турнира и длилась до последнего тура. Во второй половине сезона основными претендентами на чемпионство были борисовский БАТЭ, солигорский «Шахтёр» и гродненский «Неман»; ряд неудач гродненцев и ничья борисовчан в последнем туре принесли «Шахтёру» чемпионство. БАТЭ остался на втором месте, а жодинское «Торпедо-БелАЗ» впервые в своей истории завоевало бронзовые медали.

Регламент 
В чемпионате принимают участие 16 команд. Турнир проходит в два круга (30 туров). Команды, которые заняли 15-е и 16-е место в Высшей лиге, выбывают в Первую лигу. Клубы, занявшие 1 и 2 места в Первой лиге, получают право на выход в Высшую лигу.
Команда высшей лиги, занявшая 14-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2020 года, проводит два дополнительных, переходных матча (на своём поле и поле соперника) с командой, занявшей третье место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2020 года среди команд первой лиги. Победитель дополнительных, переходных матчей получает право на участие в чемпионате среди команд высшей лиги футбольного сезона 2021 года.

Решением АБФФ матчи 22-го тура проходили без зрителей.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, пополнившие высшую лигу
  «Белшина» (1-е место в первой лиге)
  «Смолевичи» (2-е место в первой лиге)
  «Рух» (3-е место в первой лиге, дебютант высшей лиги)

Клубы, покинувшие высшую лигу
  «Дняпро» (14-е место в высшей лиге, расформирован)
  «Гомель» (15-е место в высшей лиге)
  «Торпедо Минск» (расформирован)

Клубы-участники

Стадионы

Представительство по регионам 
В 30-м чемпионате Белоруссии по футболу примут участие следующие футбольные клубы:

Тренеры и капитаны

Турнирная таблица

Результаты матчей 
Чемпионат проходил в два круга. Каждая команда играла с каждой два раза: дома и в гостях.

Переходные матчи за право выступать в Высшей лиге в сезоне 2021 

|}

Статистика сезона

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Гол+пас

Ассистенты 

ГП — голевые передачи.

Сухие матчи (вратари)

Призы 
Лауреаты сезона-2020 были названы 9 декабря 2020 года на церемонии «Звёздный мяч-2020».

Символические сборные чемпионата 
Команда «А»:
  Александр Гутор (Шахтёр) —  Роман Юзепчук (Динамо Бр),  Максим Бордачёв (Торпедо-БелАЗ),  Александр Сачивко (Шахтёр),  Никола Антич (Шахтёр) —  Павел Нехайчик (БАТЭ),  Игорь Стасевич (БАТЭ),  Сергей Кисляк (Динамо Бр),  Габриель Рамос (Торпедо-БелАЗ) —  Джасурбек Яхшибоев (Энергетик-БГУ/Шахтёр),  Максим Скавыш (БАТЭ)

Команда «Б»:
  Егор Хаткевич (Ислочь) —  Андрей Васильев (Неман),  Егор Филипенко (БАТЭ),  Руслан Хадаркевич (Шахтёр),  Кирилл Печенин (Динамо Бр) —  Дмитрий Подстрелов (Шахтёр),  Евгений Яблонский (БАТЭ),  Владислав Климович (Динамо Мн),  Гегам Кадимян (Неман) —  Дмитрий Антилевский (Торпедо-БелАЗ),  Денис Лаптев (Динамо Бр)

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2020
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2020
 Кубок Белоруссии по футболу 2019/2020
 Кубок Белоруссии по футболу 2020/2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Белоруссии по футболу
Белоруссия
Чемпионаты Белоруссии в 2020 году